

Geografia

Italia 
 Denti del Broglio – montagna del Massiccio del Gran Paradiso (Piemonte e Valle d'Aosta)

Svizzera 
 Broglio – ex comune ora frazione di Lavizzara, comune nel distretto di Vallemaggia (Cantone Ticino)

Persone 
 Emilio Broglio (1814-1892) – politico italiano
 Ernesto Di Broglio (1840-1918) – politico italiano
 Giovanni Broglio (1874-1956) – architetto italiano
 Mario Broglio (1891-1948) – scrittore, pittore, scultore ed editore d'arte italiano
 Luigi Broglio (1911-2001) – ingegnere italiano
 Timothy Broglio (1951) – arcivescovo statunitense

Altro 
 18542 Broglio – asteroide della fascia principale
 Broglio elettorale – operazione illecita di manipolazione del voto
 Centro spaziale "Luigi Broglio" – centro spaziale italiano presso Malindi (Kenya)